Schachowskaja steht für:

 Schachowskaja, eine Siedlung und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons, Oblast Moskau, Russland

Schachowskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgenija Michailowna Schachowskaja (1889–1920), russische Flugpionierin und erste Militärfliegerin der Geschichte
 Natalija Nikolajewna Schachowskaja (1935–2017), sowjetisch-russische Cellistin und Hochschullehrerin